

Eventos

Nascimentos

Falecimentos 

Anos do século X a.C.